Перекрёсток:

 Перекрёсток — пересечение дорог или полос движения на одном уровне.

В культуре и искусстве 
 «Перекрёсток» — литературная группа русских поэтов, проживавших в Париже и Белграде.
 «Перекрёсток» — альбом рок-группы «Чиж & Co» (1994);
 «Перекрёсток» (Ты ушла рано утром) — песня с этого альбома.
 «Перекрёсток» — концертный альбом рок-группы «Телевизор» (2002)
 «Перекрёсток» — авторская телевизионная программа Никиты Михалкова, вышедшая и запрещённая в 1992 году.

Фильмы и сериалы

Другое 
 «Перекрёсток» — шашечный дебют.
 Операция «Перекрёстки» — серия тестов атомной бомбы, проведённая США на атолле Бикини летом 1946 года.
 «Перекрёсток» — российская сеть супермаркетов.